Edwards kan syfta på följande:

Personer

A
 A.W.F. Edwards (född 1935), brittisk statistiker och evolutionsbiolog
 Amelia Edwards (1831–1892), brittisk författare
 Andrea Edwards (född 1966), svensk skådespelare och feminist
 Anthony Edwards (född 1962), amerikansk skådespelare
 Anthony Edwards (roddare) (född 1972), australisk roddare

B
 Barbara Edwards (född 1960), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Bernard Edwards (1952–1996), amerikansk basist och musikproducent
 Blake Edwards (1922–2010), amerikansk filmregissör, producent, skådespelare och manusförfattare
 Brian Edwards (född 1984), amerikansk fotbollsmålvakt
 Bryan Edwards (politiker) (1743–1800), engelsk politiker och historieskrivare
 Buster Edwards (1931–1994), brittisk brottsling

C
 Carl Edwards (född 1979), amerikansk racerförare
 Chet Edwards (född 1951), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Texas
 Cliff Edwards (1895–1971), amerikansk sångare, skådespelare och underhållningsartist
 Colin Edwards (född 1974), amerikansk roadracingförare
 Curtis Edwards (född 1994), engelsk fotbollsspelare

D
 David Edwards (född 1986), walesisk fotbollsspelare
 David Eugene Edwards (född 1968), amerikansk musiker
 Dean Edwards (född 1970), amerikansk skådespelare och ståuppkomiker
 Don Edwards (1915–2015), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kalifornien
 Don Edwards (ishockeymålvakt) (född 1955), kanadensisk ishockeymålvakt
 Don C. Edwards (1861–1938), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Kentucky
 Donna Edwards (född 1958), amerikansk politiker och medborgarrättsaktivist, demokrat, kongressrepresentnat för Maryland
 Duncan Edwards (1936–1958), engelsk fotbollsspelare

E
 Edward I. Edwards (1863–1931), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för New Jersey
 Edwin Edwards, flera personer
 Edwin Edwards (konstnär) (1823–1879), brittisk målare och etsare
 Edwin Edwards (politiker) (1927–2021), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Louisiana
 Eileen Edwards (1903–1988), brittisk löpare
 Elaine S. Edwards (1929–2018), amerikansk politiker, demokrat, senator för Louisiana
 Elizabeth Edwards (1949–2010), amerikansk advokat, författare och sjukvårdsaktivist, demokrat, vicepresidentkandidathustru
 Eric Edwards (född 1945), amerikansk porrskådespelare och regissör

F
 Folke Edwards (född1930), svensk museiman, konstkritiker och författare

G
 Gail Edwards (född 1952), amerikansk skådespelare
 Gareth Edwards (född 1975), brittisk filmregissör
 Guy Edwards (född 1942), brittisk racerförare

H
 Henrietta Muir Edwards (1849–1931), kanadensisk kvinnorättsaktivist
 Henry Sutherland Edwards (1828–1906), brittisk journalist och författare
 Henry W. Edwards (1779–1847), amerikansk politiker, guvernör i Connecticut
 Hilton Edwards (1903–1982), irländsk skådespelare och  teaterproducent
 Hugh Edwards  (1906–1972), brittisk roddare

I
 I.E.S. Edwards  (1909–1996), brittisk arkeolog och egyptolog
 Inga Edwards (1937–2020), svensk skådespelare

J
 James B. Edwards (1927–2014), amerikansk politiker, republikan, guvernör för South Carolina, energiminister
 Jason Edwards (född 1965), brittisk musiker
 Joe F. Edwards (född 1958), amerikansk astronaut
 John Edwards, flera personer
 John Edwards (Kentucky) (1748–1837), amerikansk politiker, senator för Kentucky
 John Edwards (politiker) (född 1953), amerikansk politiker, demokrat, senator för North Carolina
 John Edwards (racerförare) (född 1991), amerikansk racerförare
 John Bel Edwards (född 1966), amerikansk politiker, demokrat, minoritetsledare i Louisianas rempresentanthus
 John Cummins Edwards (1804–1888), amerikansk politiker, demokrat, kongressreprentant och guvernör för Missouri
 John H. Edwards (1928–2007), engelsk läkare och medicinsk gentetiker
 John 'Rhino' Edwards (född 1953), brittisk musiker
 Jonathan Edwards, flera personer
 Jonathan Edwards (friidrottare) (född 1966), brittisk trestegshoppare
 Jonathan Edwards (teolog) (1703–1758), amerikansk väckelsepredikant, teolog och missionär
 Jonathan Edwards den yngre (1745–1801), amerikansk teolog
 Jorge Edwards (född 1931), chilensk författare, litteraturkritiker, hournalist och diplomat
 Julian Edwards (1855–1910), engelsk tonsättare verksam i USA

K
 Kenny Earl Edwards (född 1964), amerikansk trumslagare

L
 Leon Edwards (född 1991), amerikansk MMA-utövare
 Luke Edwards (född 1980), amerikansk skådespelare

M 
 Margaret Edwards (född 1939), brittisk simmare
 Michael Edwards (född 1963), brittisk backhoppare, "Edward the Eagle"

N
 N. Murray Edwards (född 1959), kanadensisk företagsledare
 Ninian Edwards (1775–1833), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör och senator för Illinois

P
 Paul Edwards (1923–2004), amerikansk moralfilosof
 Phil Edwards (1907–1971), kanadensisk löpare

R
 Ralph Edwards (1913–2005), amerikansk radio- och TV-programledare och producent
 Richey James Edwards (1967–försvunnen 1995), brittisk gitarrist
 Richie Edwards (född 1974), engelsk sångare, gitarrist och låtskrivare
 Rob Edwards (född 1982), engelsk fotbollsspelare
 Robert Edwards (1925–2013), brittisk fysiolog och reproduktionsmedicianre
 Roy Edwards (1937–1999), kanadensisk ishockeymålvakt

S
 Sam Edwards (1915–2004), amerikansk skådespelare
 Susanna Edwards (född 1963), svensk  regissör, manusförfattare och filmproducent

T
 Teresa Edwards (född 1964), amerikansk basketspeare
 Torri Edwards (född 1977), amerikansk kortdistanslöpare

W
 Willis Edwards (1903–1988), engelsk fotbollsspelare

Geografi

USA 

 Edwards, Mississippi, ort, Hinds County, 
 Edwards, New York, ort, St. Lawrence County, 
 Edwards, Colorado, ort, Eagle County, 
 Edwards Air Force Base, Kalifornien, 

Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn